

Sigle 
 Okręt Rzeczypospolitej Polskiej – Nave della Repubblica Polacca, utilizzato come prefisso della Marina polacca
 Onda Rossa Posse
 Opera romana pellegrinaggi

Codici 
 ORP – codice aeroportuale IATA dell'aeroporto civile di Orapa (Botswana)

Chimica 
 ORP – abbreviazione (in inglese) di Potenziale di Ossido-Riduzione

Mineralogia 
 Orp – abbreviazione di orpimento

Note